Флаг муниципального образования «Алда́нский район» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 3 марта 2015 года решением Алданского районного Совета депутатов № 15-11 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
 описание флага гласит: «В червлёном поле лазоревый извилистый столб, в центре разделённый на золотой справа и чёрный слева цвета солнце с золотыми лучами. В оконечности серебряный узкий пояс».

Обоснование символики 
Флаг по своему содержанию един и гармоничен: все фигуры флага аллегорически отражают исторические, географические и социально-экономические особенности Алданского района.

Лазоревый извилистый столб, пересекаемый серебряным поясом, символизирует реку Алдан, от названия которой получил название район, и железнодорожную магистраль, пересекающую всю территорию Алданского района с юга на север.

Желто-чёрное солнце, обозначающее золото, отражает экономическую специфику Алданского района, являющегося центром золотодобывающей промышленности Якутии.

Красный цвет поля — символ мужества, самоотверженности, труда, жизнеутверждающей силы и красоты.

История 
Первый флаг Алданского района, наряду с гербом Алданского района, был утверждён 20 мая 2003 года решением VI сессии Алданского районного Собрания № 6-13.

10 февраля 2005 года, решением XV сессии Алданского районного Собрания № 15-14, предыдущее решение было отменено и был утверждён только новый герб Алданского района.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос: верхней, — жёлтого цвета, средней — белого цвета, нижней — красного цвета. На белой полосе, в центре расположен круг жёлтого цвета. Верхняя полоса шириной 30 см, средняя — 40 см, нижняя — 30 см. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Красный цвет символизирует отвагу, защиту веры и бедных людей, героизм, кровь, самопожертвование, огонь.

Белый цвет — мир, чистоту, правду, благородство, совершенство.

Жёлтый цвет — золото, богатство, справедливость, великодушие.

Жёлтый круг символизирует золото.

См. также

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением солнца